Nivéales Médias (anciennement Éditions Nivéales) est un groupe de presse français, basé à Grenoble en Isère, qui publie entre autres le mensuel Montagnes Magazine, Grands Reportages. Cet éditeur est spécialisé dans la presse magazine et médias digitaux (web, réseaux sociaux) sur le créneau des sports de montagne (ski de randonnée, alpinisme, randonnée, escalade...), outdoor (trail running, trekking), sports de glisse et sports extrêmes. L’entreprise est dirigée par Jean-Pierre Roger et Pascal Maltherre, fondateurs du groupe en 1993.

Le , le groupe Glénat a cédé les magazines Vertical et Alpinisme & Randonnée aux éditions Nivéales.

Début 2021, le groupe Nivéales devient le partenaire média de la fédération française de la montagne et de l'escalade.

Voir aussi 
Sylvain Bazin, rédacteur en chef de Wider magazine (2017 - )

Références

Liens externes 
 Site officiel de Nivéales Médias

Nivéales